Хришћанска социјална партија може да се односи на:

 Хришћанска социјална партија (Аустрија), странка која је деловла од 1893. до 1933. у Аустрији.
 Хришћанска социјална партија (Белгија), странка која делује од 1972. у Белгији.
 Хришћанска социјална партија (Белгија, укинута), странка које је деловала од 1945. до 1968. у Белгији.
 Хришћанска социјална партија (Бразил), странка која делује од 1985. у Бразилу.
 Хришћанска социјална партија (Холандија), странка која је деловала од 1907.-1926. у Холандији.
 Хришћанска социјална партија (Италија), странка које је деловала од 1943. до 1948. у Италији.
 Хришћанска социјална партија (Немачка), странка које је деловала у Аустроугарској од 1878.-1918.
 Хришћанско социјална унија Баварске, странка која делује од 1945. у Баварској.
 Хришћанска социјална партија (Венецуела), странка која делује од 1946. у Венецуели.
 Хришћанска социјална партија (Швајцарска), странка која делује од 1997. у Швајцарској.